Diese Formelsammlung fasst Formeln und Definitionen der Tensoralgebra für Tensoren zweiter Stufe in der Kontinuumsmechanik zusammen. Es wird der dreidimensionale Raum zugrunde gelegt.

Allgemeines

Notation 
 Operatoren wie  werden nicht kursiv geschrieben.
 Buchstaben die als Indizes benutzt werden:
 .Ausnahme:Die imaginäre Einheit  und die #Vektorinvariante  werden in Abgrenzung zu den Indizes nicht kursiv geschrieben.
 
 
 Alle anderen Buchstaben stehen für reelle Zahlen oder komplexe Zahlen.
 Vektoren:
 Alle hier verwendeten Vektoren sind geometrische Vektoren im dreidimensionalen euklidischen Vektorraum .
 Vektoren werden mit Kleinbuchstaben bezeichnet.Ausnahme #Dualer axialer Vektor 
 Einheitsvektoren mit Länge eins werden wie in ê mit einem Hut versehen. Die Standardbasis von  ist ê1,2,3.
 Vektoren mit unbestimmter Länge werden wie in  mit einem Pfeil versehen.
 Dreiergruppen von Vektoren wie in  oder  bezeichnen eine rechtshändige Basis von .
 Gleichnamige Basisvektoren mit unterem und oberem Index sind dual zueinander, z. B.  ist dual zu .
 Tensoren zweiter Stufe werden wie in A mit fetten Großbuchstaben notiert. Die Menge aller Tensoren wird mit  bezeichnet. Tensoren höherer Stufe werden mit einer hochgestellten Zahl wie in  geschrieben. Tensoren vierter Stufe sind Elemente der Menge .
 Es gilt die Einstein'sche Summenkonvention ohne Beachtung der Indexstellung.
 Kommt in einer Formel in einem Produkt ein Index doppelt vor wie in  wird über diesen Index summiert: .
 Kommen mehrere Indizes doppelt vor wie in  wird über diese summiert: .
 Ein Index, der nur einfach vorkommt wie  in , ist ein freier Index. Die Formel gilt dann für alle Werte der freien Indizes: .

Glossar

Reservierte und besondere Symbole

Zeichen für Operatoren

Tensorfunktionen

Indizes

Mengen

Kronecker-Delta 

Für Summen gilt dann z. B.

Dies gilt für die anderen Indexgruppen entsprechend.

Permutationssymbol 

Kreuzprodukt:

Spaltenvektoren und Matrizen 

Die hier verwendeten Vektoren sind Spaltenvektoren

Drei Vektoren  können spaltenweise in einer 3×3-Matrix  arrangiert werden:

Die Determinante der Matrix

ist
 ungleich null, wenn die Spaltenvektoren linear unabhängig sind und
 größer null, wenn die Spaltenvektoren zusätzlich ein Rechtssystem bilden.

Also gewährleistet , dass die Vektoren  eine rechtshändige Basis bilden.

Die Spaltenvektoren bilden eine Orthonormalbasis, wenn

worin  die transponierte Matrix ist. Bei der hier vorausgesetzten Rechtshändigkeit gilt dann zusätzlich .

Vektoralgebra

Basis und Duale Basis 

Basisvektoren 

Duale Basisvektoren 

Beziehungen zwischen den Basisvektoren

mit dem Spatprodukt

Trägt man die Basisvektoren spaltenweise in eine Matrix ein, dann finden sich die dualen Basisvektoren in den Zeilen der Inversen oder den Spalten der #transponiert #Inversen :

In der Standardbasis wie in jeder Orthonormalbasis sind die Basisvektoren  zu sich selbst dual:

Berechnung von Vektorkomponenten

Beziehung zwischen den Skalarprodukten der Basisvektoren

Wechsel der Basis bei Vektoren 

Wechsel von

Basis  mit dualer Basis 

nach

Basis  mit dualer Basis :

Matrizengleichung:

Dyadisches Produkt 

Die grundlegenden Eigenschaften des dyadischen Produkts „⊗“ sind:

Abbildung 

Multiplikation mit einem Skalar:

Distributivität:

Skalarprodukt:

Weitere Eigenschaften von Dyaden siehe #Dyade und den folgenden Abschnitt.

Tensoren als Elemente eines Vektorraumes 

Durch die Eigenschaften des dyadischen Produktes wird  zu einem euklidischen Vektorraum und entsprechend kann jeder Tensor komponentenweise bezüglich einer Basis von  dargestellt werden:

 mit Komponenten .

Die Dyaden  und  bilden Basissysteme von .

Operatoren

Transposition 

Abbildung

Vektortransformation 
Abbildung  oder 

Dyaden:

Allgemeine Tensoren:

Symbolisch:

Tensorprodukt 

Abbildung

Skalarprodukt von Tensoren 

Abbildung 

Definition über die #Spur:

Eigenschaften:

Kreuzprodukt eines Vektors mit einem Tensor 
Abbildung  oder 

Dyaden:

Allgemeine Tensoren:

Symmetrische Tensoren: 

Insbesondere Kugeltensoren: 

Schiefsymmetrische Tensoren: 

#Axialer Tensor oder Kreuzproduktmatrix mit dem #Einheitstensor:

Mehrfach:

Meistens ist aber:

Kreuzprodukt von Tensoren 

Abbildung 

mit #Fundamentaltensor 3. Stufe .

Zusammenhang mit #Dualer axialer Vektor und #Vektorinvariante:

Mit #Einheitstensor:

Mehrfachprodukte:

Zusammenhang mit dem #Skalarkreuzprodukt von Tensoren:

Skalarkreuzprodukt von Tensoren 

Abbildung 

Das Skalarkreuzprodukt mit dem #Einheitstensor vertauscht das dyadische Produkt durch das Kreuzprodukt:

Allgemein:

Zusammenhang mit dem #Kreuzprodukt von Tensoren:

Zusammenhang mit #Vektorinvariante und #Dualer axialer Vektor:

Doppeltes Kreuzprodukt von Tensoren 
Siehe auch #Äußeres Tensorprodukt #

Abbildung

Äußeres Tensorprodukt 

Abbildung 

Mit der Formel für das Produkt zweier #Permutationssymbole:

Grundlegende Eigenschaften:

Kreuzprodukt und #Kofaktor:

#Hauptinvarianten:

Weitere Eigenschaften:

Aber meistens:

.

Produkte von Tensoren, Dyaden und Vektoren 

Spatprodukt und #Determinante eines Tensors:

Kreuzprodukt und #Kofaktor:

#Axialer Tensor oder Kreuzproduktmatrix, #Kreuzprodukt von Tensoren, #Skalarkreuzprodukt von Tensoren, #Dualer axialer Vektor und #Vektorinvariante:

Tensorkomponenten

Wechsel der Basis 

Die Komponenten  ergeben sich durch Vor- und Nachmultiplikation mit dem #Einheitstensor :

Allgemein:

Basiswechsel mit :

Bilinearform und Identität von Tensoren 

Definition für einen Tensor A:

Zwei Tensoren A und B sind identisch, wenn

Kofaktor 

Definition

#Invarianten:

Wenn λ1,2,3 die #Eigenwerte des Tensors A sind, dann hat cof(A) die Eigenwerte λ1λ2, λ2λ3, λ3λ1.

#Hauptinvarianten:

#Betrag:

Weitere Eigenschaften:

Kofaktor und #Äußeres Tensorprodukt:

Kreuzprodukt und Kofaktor:

Adjunkte 

Definition:

#Hauptinvarianten:

#Betrag:

Weitere Eigenschaften:

Inverse 

Definition

Die Inverse ist nur definiert, wenn 

Zusammenhang mit dem adjungierten Tensor :

Werden die Spalten von A mit Vektoren bezeichnet, also , dann gilt:

Satz von Cayley-Hamilton:

worin  die drei #Hauptinvarianten sind.

Inverse des transponierten Tensors:

Inverse eines Tensorprodukts:

#Äußeres Tensorprodukt und Inverse einer Summe:

Invertierungsformeln:

Eigensystem

Eigenwertproblem 

mit Eigenwert  und Eigenvektor . Die Eigenvektoren werden auf die Länge eins normiert.

Jeder Tensor hat drei Eigenwerte und drei dazugehörige Eigenvektoren. Mindestens ein Eigenwert und Eigenvektor sind reell. Die beiden anderen Eigenwerte und -vektoren können reell oder komplex sein.

Eigenwerte 

Charakteristische Gleichung

Lösung siehe Cardanische Formeln. Die Koeffizienten sind die  #Hauptinvarianten :

Eigenvektoren 
Eigenvektoren  sind nur bis auf einen Faktor ≠ 0 bestimmt. Der Nullvektor ist kein Eigenvektor.

Bestimmungsgleichung: 

Tensor :

Bestimmung mit gegebenem/angenommenem :

Geometrische Vielfachheit 1:

Geometrische Vielfachheit 2:

Die Formeln bleiben richtig, wenn die Indizes {1,2,3} zyklisch vertauscht werden.

Symmetrischen Tensoren: Für das Betragsquadrat der Komponenten  der auf Betrag 1 normierten Eigenvektoren  des  (komplexen) Tensors  gilt mit dessen Eigenwerten  und den Eigenwerten  der Hauptuntermatrizen von :

Eigensystem symmetrischer Tensoren 
Sei  symmetrisch.

Symmetrische Tensoren haben reelle Eigenwerte und paarweise zueinander senkrechte oder orthogonalisierbare Eigenvektoren, die also eine Orthonormalbasis aufbauen. Die Eigenvektoren werden so nummeriert, dass sie ein Rechtssystem bilden.

Hauptachsentransformation mit Eigenwerten  und Eigenvektoren  des symmetrischen Tensors A:

bzw.

Eigensystem schiefsymmetrischer Tensoren 
Sei  schiefsymmetrisch.

Schiefsymmetrische Tensoren haben einen reellen und zwei konjugiert komplexe, rein imaginäre Eigenwerte. Der reelle Eigenwert von A ist null zu dem ein Eigenvektor gehört, der proportional zur reellen  #Vektorinvariante   ist. Siehe auch #Axialer Tensor oder Kreuzproduktmatrix.

Eigensystem allgemeiner auch unsymmetrischer Tensoren 
Sei  und  eine Basis und  die dazu duale Basis.

Drei reelle Eigenwerte 
Der Tensor

hat die Eigenwerte

und Eigenvektoren

Der #transponierte Tensor hat dieselben Eigenwerte zu den dualen Eigenvektoren

Ein reeller und zwei konjugiert komplexe Eigenwerte 
Der Tensor

hat die Eigenwerte

und Eigenvektoren

Der #transponierte Tensor hat dieselben Eigenwerte zu den Eigenvektoren

Invarianten

Eigenwerte des Tensors 
Die #Eigenwerte  sind Invarianten.

Hauptinvarianten

Charakteristisches Polynom 

Die Hauptinvarianten des Tensors A sind die Koeffizienten seines charakteristischen Polynoms:

Spezialfall:

Satz von Cayley-Hamilton:

Spur 

Abbildung 

mit #Eigenwerten λ1,2,3 von A.

Linearität: 

In Komponenten:

Zweite Hauptinvariante 
Abbildung 

mit #Eigenwerten λ1,2,3 von A.

In Komponenten:

Determinante 

Abbildung 

mit #Eigenwerten λ1,2,3 von A.

Determinantenproduktsatz:

Multiplikation mit Skalaren :

In Komponenten:

Zusammenhang mit den anderen Hauptinvarianten:

Zusammenhang mit dem Spatprodukt:

Zusammenhang mit #Äußeres Tensorprodukt:

Zusammenhang mit dem #Kofaktor:

Betrag 

Abbildung 

Falls :

Falls :

Dualer axialer Vektor 
Für #Schiefsymmetrische Tensoren  gibt es einen dualen axialen
Vektor  für den gilt:

 für alle 

Der duale axiale Vektor ist proportional zur #Vektorinvariante:

Berechnung mit #Fundamentaltensor 3. Stufe , #Kreuzprodukt von Tensoren oder #Skalarkreuzprodukt von Tensoren:

#Symmetrische Tensoren und #Kugeltensoren haben keinen dualen axialen Vektor: 

Ein #Symmetrischer Anteil oder #Kugelanteil trägt nichts zum dualen axialen Vektor bei: 

Seien x eine beliebige Zahl,  beliebige Vektoren und A, B beliebige Tensoren zweiter Stufe. Dann gilt:

Darin ist „#“ ein #Äußeres Tensorprodukt, cof(·) ist der #Kofaktor.

Vektorinvariante 

Zusammenhang mit dem #Skalarkreuzprodukt von Tensoren:

#Symmetrische Tensoren haben keine Vektorinvariante: 

Die Eigenschaften des dualen axialen Vektors sind hierher übertragbar. Seien x eine beliebige Zahl,  beliebige Vektoren und A, B beliebige Tensoren zweiter Stufe. Dann gilt:

Darin ist „#“ ein #Äußeres Tensorprodukt, cof(·) ist der #Kofaktor.

Spezielle Tensoren

Dyade 

Definition

Kofaktor: 

#Invarianten:

#Eigensystem:

Dyadentripel 
Gegeben ein beliebiger Tensor 2. Stufe A. Dieser kann immer als Summe dreier Dyaden dargestellt werden:

mit Spaltenvektoren , Zeilenvektoren  und .

#Hauptinvarianten ():

#Betrag:

#Dualer axialer Vektor:

#Vektorinvariante:

#Kofaktor:

#Inverse:

Einheitstensor 

mit 

Allgemein:

#Transposition und #Inverse:

Kofaktor: 

Vektortransformation

Tensorprodukt

Skalarprodukt

#Invarianten:

#Eigenwerte:

Alle Vektoren sind #Eigenvektoren.

Unimodulare Tensoren 

Definition

Kofaktor: 

Determinantenproduktsatz:

Orthogonale Tensoren 

Definition

Kofaktor: 

#Invarianten ( ist der Drehwinkel):

Eigentlich orthogonaler Tensor , entspricht einer Drehung.

Uneigentlich orthogonaler Tensor , entspricht einer Drehspiegelung.

Spatprodukt:

Kreuzprodukt und #Kofaktor:

Gegeben ein Einheitsvektor  und Drehwinkel α. Dann sind die folgenden Tensoren R zueinander gleich, orthogonal und drehen um die Achse  mit Winkel α:

Rodrigues-Formel:

mit .

Euler-Rodrigues-Formel:  also :

Formulierung mit Drehvektor:

Darin ist 

Beispiel für Drehspiegelung:

Drehung von Vektorraumbasis  mit Drehachse :

mit #Dualer axialer Vektor  und #Vektorinvariante .

Gegeben Orthonormalbasis , Drehwinkel  und  ist Drehachse:

: Drehung, : Drehspiegelung um 

Wenn  ein Rechtssystem (Mathematik) bilden, dann dreht Q gegen den Uhrzeigersinn, sonst im Uhrzeigersinn um die Drehachse.

#Eigensystem:

Drehwinkel:

Drehachse  ist #Vektorinvariante:

Positiv definite Tensoren 

Definition

Kofaktor: 

Notwendige Bedingungen für positive Definitheit:

Notwendige und hinreichende Bedingung für positive Definitheit: Alle #Eigenwerte von A sind größer als null.

Immer positiv definit falls det(A) ≠ 0:

 A·A⊤ und A⊤·A

Symmetrische Tensoren 

Definition

Kofaktor: 

#Betrag:

Bei Symmetrischen Tensoren verschwinden ihr #Dualer axialer Vektor und ihre #Vektorinvariante:

Bilinearform:

Alle #Eigenwerte λ1,2,3 sind reell. Alle #Eigenvektoren  sind reell und paarweise orthogonal zueinander oder orthogonalisierbar. Hauptachsentransformation:

Bezüglich der Standardbasis:

#Invarianten:

Symmetrische und positiv definite Tensoren 

Definition

Kofaktor: 

Mit den #Eigenwerten , den #Eigenvektoren  und einer reellwertigen Funktion  eines reellen Argumentes  definiert man über das #Eigensystem symmetrischer Tensoren

den Funktionswert des Tensors:

Ist f eine mehrdeutige Funktion, wie die Wurzel (Mathematik), mit n alternativen Werten, dann steht f(A) mehrdeutig für n3 alternative Tensoren.

Insbesondere mit dem Deformationsgradient F:

Rechter Strecktensor

Linker Strecktensor

Henky-Dehnung

Voigt-Notation symmetrischer Tensoren zweiter Stufe 

Die Tensoren

bilden eine Basis im Vektorraum  der symmetrischen Tensoren zweiter Stufe. Bezüglich dieser Basis können alle symmetrischen Tensoren zweiter Stufe in Voigt'scher Notation dargestellt werden:

Diese Vektoren dürfen addiert, subtrahiert und mit einem Skalar multipliziert werden. Beim Skalarprodukt muss

berücksichtigt werden. Siehe auch #Voigt'sche Notation von Tensoren vierter Stufe.

Schiefsymmetrische Tensoren 

Definition

Kofaktor: 

#Invarianten:

In kartesischen Koordinaten:

#Invarianten:

Bilinearform:

Ein Eigenwert ist null, zwei imaginär konjugiert komplex, siehe #Axialer Tensor oder Kreuzproduktmatrix.

#Dualer axialer Vektor:

mit #Vektorinvariante . Der zum Eigenwert null gehörende #Eigenvektor ist proportional zum dualen axialen Vektor  denn

Axialer Tensor oder Kreuzproduktmatrix 

Kreuzproduktmatrix  eines Vektors :

Kofaktor: 

#Invarianten:

#Eigensystem:

Eigenschaften:

Potenzen von

Deviatorische Tensoren 

Definition

Kofaktor: 

#Hauptinvarianten:

Bezüglich der Standardbasis:

Kugeltensoren 

Definition

Kofaktor:

Dekompositionen eines Tensors 
Gegeben ein beliebiger Tensor

Symmetrischer Anteil

Schiefsymmetrischer Anteil

Deviator

Kugelanteil

Beziehung zwischen den Anteilen des Tensors 

Symmetrische und schiefsymmetrische Tensoren sind orthogonal zueinander:

Deviatoren und Kugeltensoren sind orthogonal zueinander:

Polarzerlegung 

Für jeden Tensor F mit #Determinante ≠ 0 gibt es #Orthogonale Tensoren Q und #Symmetrische und positiv definite Tensoren U in eindeutiger Weise, sodass

 F = Q·U

Im Fall des Deformationsgradienten ist U der rechte Strecktensor, siehe #Symmetrische und positiv definite Tensoren. Der Anteil U berechnet sich wie dort angegeben aus

Dann ist U·U = F⊤·F und

Bei det(F)=0 ergeben sich U sowie Q aus der Singulärwertzerlegung von F und U ist nur noch symmetrisch positiv semidefinit.

Projektionen

Punkt auf Gerade 
Gegeben sei die Gerade durch den Punkt  mit Richtungsvektor  und ein beliebiger anderer Punkt .

Dann ist

Der Punkt  ist die senkrechte Projektion von  auf die Gerade. Der Tensor G extrahiert den Anteil eines Vektors in Richtung von  und 1-G den Anteil senkrecht dazu.

Punkt oder Gerade auf Ebene 
Gegeben sei die Ebene durch den Punkt  und zwei die Ebene aufspannende Vektoren  und  sowie ein beliebiger anderer Punkt . Dann verschwindet die Normale

nicht. Dann ist

Der Punkt  ist die senkrechte Projektion von  auf die Ebene. Der Tensor P extrahiert den Anteil eines Vektors in der Ebene und 1-P den Anteil senkrecht dazu.

Die Projektion der Geraden, die durch die Punkte  und  verläuft, liegt in der Ebene in Richtung des Vektors .

Falls  und  folgt:

Fundamentaltensor 3. Stufe 

Definition:

Kreuzprodukt von Vektoren:

#Kreuzprodukt von Tensoren, #Skalarkreuzprodukt von Tensoren:

#Dualer axialer Vektor und #Vektorinvariante:

#Kreuzprodukt von Tensoren:

#Skalarkreuzprodukt von Tensoren:

#Axialer Tensor oder Kreuzproduktmatrix:

Tensoren vierter Stufe 
Tensoren zweiter Stufe sind ebenfalls Elemente eines Vektorraums  wie im Abschnitt #Tensoren als Elemente eines Vektorraumes dargestellt. Daher kann man Tensoren vierter Stufe definieren, indem man in dem Kapitel formal die Tensoren zweiter Stufe durch Tensoren vierter Stufe und die Vektoren durch Tensoren zweiter Stufe ersetzt, z. B.:

mit Komponenten  und die Tensoren  sowie  bilden eine Basis von .

Standardbasis in :

Tensortransformation:

Tensorprodukt:

Übliche Schreibweisen für Tensoren vierter Stufe:

Transpositionen 
Transposition:

Spezielle Transposition  vertauscht -tes mit -tem Basissystem.

Beispielsweise:

Symmetrische Tensoren vierter Stufe 
Definition: 

Dann gilt:

Einheitstensor vierter Stufe

Spezielle Tensoren vierter Stufe 
Für beliebige Tensoren zweiter Stufe A gilt:

Diese fünf Tensoren sind sämtlich symmetrisch.

Mit beliebigen Tensoren zweiter Stufe A, B und G gilt:

In dem in diesen Formeln im Tensor vierter Stufe B durch B⊤ und die Transpositionen  durch  ersetzt werden, entstehen die Ergebnisse mit transponiertem G:

Invertierungsformel

Hooke'sches Gesetz 

Mit den Spannungen  und den Dehnungen  im Hooke'schen Gesetz gilt:

mit den Lamé-Konstanten  und . Dieser Elastizitätstensor ist symmetrisch.

Invertierungsformel mit ,  und :

mit der Querdehnzahl  und dem Elastizitätsmodul .

Voigt'sche Notation von Tensoren vierter Stufe 

Aus der Basis  des Vektorraums  der symmetrischen Tensoren zweiter Stufe, siehe #Voigt-Notation symmetrischer Tensoren zweiter Stufe, kann eine Basis des Vektorraums  der linearen Abbildungen von symmetrischen Tensoren auf symmetrische Tensoren konstruiert werden. Die 36 Komponenten der Tensoren vierter Stufe aus  können als Voigt'scher Notation in eine 6×6-Matrix einsortiert werden:

Die Vektoren und Matrizen in Voigt'scher Notation können addiert, subtrahiert und mit einem Skalar multipliziert werden. Beim Matrizenprodukt in Voigt'scher Notation muss eine Diagonalmatrix

mit den Einträgen  zwischengeschaltet werden:

Darin steht [x] für die Voigt-Notation von x.

Einzelnachweise

Literatur 

Kontinuumsmechanik
Tensoralgebra